Татьяна Лебедева:
 Лебедева, Татьяна Ивановна (1850—1887) — русская революционерка, народница.
 Лебедева, Татьяна Михайловна (1944—2015) — артистка балета.
 Лебедева, Татьяна Николаевна (род. 1956) — советская и российская актриса, заслуженная артистка России.
 Лебедева, Татьяна Романовна (род. 1976) — российская прыгунья в длину.
 Лебедева, Татьяна (род. 1973) — советская и российская горнолыжница.<noinclude>